rukavac (rijeke).
 rukavac (strojarstvo) je dio osovine ili vratila koji leži u ležaju (na primjer klizni ležaj ili kuglični ležaj).

Hrvatska:
 Rukavac (Matulji), naselje u općini Matulji.
 Rukavac (Vis), gradsko naselje Visa.